La brique de chèvre est un fromage générique très doux a pris le nom de la forme de son moule et s’inspire de la brique du Forez, son cousin au lait de vache de l’Est du Massif central.

La brique de chèvre tire son nom de sa forme parallélépipédique de 12 à 15 centimètres de long sur 8 de large et 2 à 3 centimètres de haut. 
Ce fromage est originaire du Forez, c'est-à-dire de la région comprise entre Saint-Étienne, Clermont-Ferrand et Le Puy-en-Velay, où la brique du Forez ou chèvreton est fabriquée avec du lait de vache pur ou en mélange avec du lait de chèvre. 

Dans les fromageries fermières de la Loire, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, la fabrication traditionnelle se fait en caillé lactique avec peu de présure. Cette forme de brique traditionnelle représente même une grosse partie des volumes des fermiers. 

Aujourd’hui, cette forme non protégée a été reprise par les industriels en fabrication caillé doux et notamment par les deux locomotives du fromage de chèvre : la marque Président de Lactalis et la marque Soignon du groupe coopératif Eurial. Il est donc désormais facile de trouver ce fromage dans les grandes surfaces.
La brique de chèvre, dont le poids varie de 200 à 300 grammes selon les fabricants, reste longtemps crémeuse à cœur et présente une belle croute ivoire. Consommé souvent peu affiné en fin de repas, ce fromage à un goût frais et léger en bouche.

Fromage au lait de chèvre